Samsung SGH-C100 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, ремінець, інструкція.

Подібні моделі 
 Samsung SGH-C200
 LG G5310
 Samsung SGH-X120
 LG G1600
 LG G1610

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-C100  

C
Мобільні телефони, представлені в 2003 році